Keeler puede hacer referencia a:
 Keeler, localidad de California.
 Keeler, cráter del planeta Marte.
 Keeler, cráter de La Luna.
 (2261) Keeler, un asteroide del cinturón de asteroides.
 James Edward Keeler, astrónomo norteamericano (1857-1900).
 Christine Keeler (1942-2017), modelo británica.